Дејд има више значења:
 Округ Дејд (Џорџија)
 Округ Дејд (Мисури)